Superliga Série A 2020–2021 utspelade sig mellan 9 november 2020 och 5 april 2021 och var den 43:e upplagan av tävlingen, som organiseras av Brasiliens volleybollförbund. I turneringen deltog 12 volleybollklubblag från Brasilien. Minas Tênis Clube vann tävlingen och blev därmed brasiliansk mästare  för fjärde gången totalt och andra gången i rad genom att besegra Praia Clube i finalen. Thaísa de Menezes utsåges till mest värdefulla spelare. São José dos Pinhais och AA São Caetano åkte ur serien. Polina Rahimova  var främsta poängvinnare med 440 poäng.

Regelverk

Format 
Lagen började med att spela en grundserie där alla lag mötte alla andra lag både hemma och borta.
De första åtta lagen gick vidare till slutspel, där de seedades baserat på deras resultat i grundserien. Alla möten spelades i bäst av tre matcher.
De två sista lagen i grundserien blev nerflyttade till Superliga Série B.

På grund av COVID-19-pandemin i Brasilien spelades de avslutande delarna av turneringen (semifinaler och finaler) på samma plats i en "bubbla" i Centro de Desenvolvimento do Voleibol, Saquarema.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.

Deltagande lag 
I Superliga Série A 2020-2021 deltog tio lag från Superliga Série A 2019–2020 och två lag uppflyttade från Superliga Série B: . De lagen låg ett och fyra i serie B då serien avbröts (tvåan Adeps och trean ADC Bradesco valde att inte gå upp.. Ett lag med rätt att delta, CR Flamengo, lade ned sin verksamhet då de gick samman med Rio de Janeiro Vôlei Clube, deras plats togs av AA São Caetano.

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Superliga Série B.

Slutspel

Spelschema

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Individuella utmärkelser

Slutplaceringar

Statistik

Referenser

Externa länkar 
 

Sportåret 2020
Sportåret 2021
Superliga Série A (damer)
Volleybollsäsongen 2020/2021